Kombinace písmen WWW může znamenat:

 WorldWideWeb – první webový prohlížeč
 WWW (hudební skupina) – česká hudební skupina
 World Weather Watch – program pro sledování počasí Světové meteorologické organizace
 Wild Wild West – film z roku 1999 s Willem Smithem a Kevinem Klinem
 Wild West World – zábavní park v Park City v Kansasu
 The Wild Wild West – americký televizní seriál z šedesátých let dvacátého století
 Wild Wild West (hip hop) – název dvou hip hopových písní
 What a Wonderful World – název písně i knihy
 Wicked Witch of the West – postava z Čaroděj ze země Oz
 World Three – gang ze série videoher Megaman Battle Network
 Wolverine World Wide – výrobce obuvi s označením WWW
 WikiWikiWeb – první systém wiki
 Wimachtendienk Wingolauchsik Witahemui – tradiční princip amerických skautů
 Wicket Wystri Warrick – postava ze Star Wars